Копцева — русская фамилия. Женская форма фамилии . Известными носительницами являются:
 Ирина Константиновна Копцева (1974—1999) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта (подводное ориентирование)
 Наталья Петровна Копцева (род. 1963) — российский философ, культуролог, общественный деятель. Эксперт в области онтологии и теории познания, философии искусства, истории философии и истории религий.